Явор:

 Я́вор — дерево;
 «Явор» — сербский футбольный клуб из города Иваница.
 «Явор» — украинский футбольный клуб из посёлка городского типа Краснополье, Сумская область.
 «Явор-Сумы» — бывшее название украинского футбольного клуба «Спартак» (Сумы).

Топоним 
 Явор — деревня, Вензовецкий сельсовет Дятловского района Гродненской области Белоруссии;
 Явор — село в Болгарии;
 Явор — село в Боснии и Герцеговине, община Бусовача;
 Явор — село в Боснии и Герцеговине, община Какань;
 Явор — село в Боснии и Герцеговине, община Шековичи;
 Явор — город в Нижнесилезском воеводстве Польши;
 Явор — деревня в Миличском повяте Нижнесилезского воеводства Польши;
 Явор — деревня в Белхатувском повяте Лодзинского воеводства Польши;
 Явор — деревня в Опочненском повяте Лодзинского воеводства Польши;
 Явор — село в Сербии, община Нови-Пазар;
 Явор — село в Сербии, община Сува-Река (Косово);
 Явор — гора на Балканах;
 Явор — железнодорожная станция в городе Явор (Польша).

См. также 
 Подъяворинская